Běžec může být:
 účastník (závodník v) běhu, obecně člověk, který běhá/běží
 pták 
 z podtřídy běžců
 indický běžec – plemeno kachny
 střelec v šachu (zastarale)
 běžec (technika) – posuvná část technického zařízení (též jezdec či běhoun): běžec na mykadle, běžec na logaritmickém pravítku
 stepní běžec – rostlina, která migruje pomocí větru

Externí odkazy